Mezquita ist ein Wort der spanischen Sprache, gleicher Bedeutung und gleicher Herkunft wie das deutsche Wort Moschee.

Historische Moscheen in Spanien:
 Mezquita-Catedral de Córdoba
 Mezquita Aljama in Madinat az-zahra'
 Mezquita de Tornerías in Toledo
 Mezquita de Bab al Mardum (San Cristo de la Luz), besterhaltene Moschee von Toledo

Mezquita als Teil von Ortsnamen:
 Mezquita de Jarque in der Comarca Cuencas Mineras in der Autonomen Region Aragonien

Mezquita als Teil von Familiennamen:
 Samuel Jessurun de Mesquita